XP:

 eXperience Points () — очки опыта в компьютерных играх.
 eXtreme Programming () — методология разработки программного обеспечения.
 Windows XP — операционная система фирмы Microsoft.
 Microsoft Office XP — офисный пакет фирмы Microsoft.
 Athlon XP — процессор производства AMD.